Padang Bujur (Sipirok), een plaats in Indonesië
Padang Bujur (Padang Bolak Julu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing